Kuei Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kuai He (vattendrag i Kina, Shanxi), 
 Kuai He (vattendrag i Kina, Anhui), 
 Hui He (vattendrag i Kina, lat 33,20, long 117,45), 
 Guishui He, vattendrag, Peking, 

Robotskapade Kinaförgreningar